Allsvenskan 1993 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1993
Damallsvenskan 1993
Allsvenskan i ishockey 1993
Hallsvenskan 1993